Alberto López puede referirse a:

 Alberto López de Munain (1972-), ciclista español.
 Alberto López Fernández (Alberto) (1969-), futbolista español.
 Alberto López Rosas (1954-), político mexicano.
 Alberto López Moreno (1967-), futbolista español.
 Alberto López Aroca (1976-), escritor español.
 Alberto López, baloncestista argentino, Campeón del Mundo en el Mundial de Argentina 1950.
Alberto López López, (1976-) actor español
 Alberto López Oliva (1944-), futbolista guatemalteco.